Il doppio del torneo di tennis Oporto Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Carlos Costa che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Denis Langaskens 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Javier Sánchez (semifinali)
 João Cunha e Silva /  Michiel Schapers (quarti di finale)

 Tomás Carbonell /  Carlos Costa (Campioni)
 Brett Dickinson /  Cyril Suk (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1989